Miejscowości w USA:
 Meshoppen – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Meshoppen (ang. Meshoppen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming